Arondismentul Perpignan (în ) este un arondisment din departamentul Pyrénées-Orientales, regiunea Languedoc-Roussillon, Franța.

Subdiviziuni

Cantoane 
 Cantonul Canet-en-Roussillon
 Cantonul La Côte Radieuse
 Cantonul Elne
 Cantonul Latour-de-France
 Cantonul Millas
 Cantonul Perpignan 1er
 Cantonul Perpignan 2e
 Cantonul Perpignan 3e
 Cantonul Perpignan 4e
 Cantonul Perpignan 5e
 Cantonul Perpignan 6e
 Cantonul Perpignan 7e
 Cantonul Perpignan 8e
 Cantonul Perpignan 9e
 Cantonul Rivesaltes
 Cantonul Saint-Estève
 Cantonul Saint-Laurent-de-la-Salanque
 Cantonul Saint-Paul-de-Fenouillet
 Cantonul Thuir
 Cantonul Toulouges

Comune 

Perpignan